Чёрный (Черный):

 Чёрный цвет — ахроматический цвет, отсутствие светового потока от объекта.

Топонимы 
 Чёрный — хутор, муниципальное образование город-курорт Анапа.
 Чёрный — посёлок в Северо-Казахстанской области.
 Чёрный — железнодорожная станция Сосногорского отделения Северной железной дороги.
 Чёрный — ручей в Архангельской области.
 Чёрный — ручей в Ханты-Мансийском АО.
 Чёрный — ручей в Коми и Ненецком АО.
 Чёрный — мыс в Крыму на Чёрном море.
 Чёрный — стратовулкан в центральной части полуострова Камчатка, в верховьях реки Калгауч, южной части Срединного хребта.
 Чёрный — остров архипелага Северная Земля.
 Чёрный (приток Егута) — ручей в Кемском районе Республики Карелии.
 Чёрный (впадает в Корпиярви) — ручей в Калевальском районе Республики Карелии.
 Чёрный (приток Онигмы) — ручей в Сегежском районе Республики Карелии.
 Чёрный (приток Курьяксы) — ручей в Кемском районе Республики Карелии.
 Чёрный Ручей (приток Лейпручья) — ручей в Беломорском районе Республики Карелии.
 Чёрный (приток Тукши) — ручей в Пряжинском районе Республики Карелии.

Персоналии 
 Чёрный (в монашестве Савва; ум. 1554) — епископ Русской православной церкви, епископ Крутицкий, Сарский и Подонский в 1544—1554 годы.
 
 
 Чёрный, Анатолий Борисович (род. 1958) — белорусский государственный деятель, министр архитектуры и строительства Белоруссии.
 Чёрный, Антон Владимирович (род. 1982) — русский поэт, переводчик художественной литературы.
 Чёрный, Аркадий Иванович (1929—2013) — советский и российский специалист в области информатики и информационного поиска.
 Чёрный, Артур Гариевич (род. 2000) — российский футболист.
 Чёрный, Валерий Викторович (род. 1969) — советский и российский хоккеист.
 Чёрный, Василий Ильич (1913—1996) — советский партийный и политический деятель.
 Чёрный, Виктор Николаевич (1891—1937) — советский государственный деятель, ректор МИИТ (1928—1930).
 Чёрный, Владимир Фёдорович (1896—1937) — советский политический, государственный и партийный деятель, революционер, профессор Тимирязевской сельскохозяйственной академии.
 Чёрный, Владимир Филиппович (1903—1981) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Чёрный, Всеволод Григорьевич (1941—1989) — советский боксёр.
 Чёрный, Горимир Горимирович (1923—2012) — учёный, механик, специалист в области газовой динамики и аэродинамики больших скоростей.
 
 Черный, Давид (род. 1967) — чешский скульптор.
 
 Чёрный, Иван Иванович (1925—2008) — советский художник, живописец.
 Чёрный, Игорь Витальевич (более известен как Андрей Чернецов; род. 1964) — украинский писатель и критик.
 Чёрный, Илья Григорьевич (1913—1989) — Герой Советского Союза.
 Чёрный, Ион Илларионович (1928—2003) — советский молдавский филолог, профессор, ректор Бельцкого университета (1961—1967).
 Чёрный, Иосиф Иуда Яковлевич (1835—1880) — российско-еврейский путешественник и этнограф.
 Чёрный, Карп Григорьевич (1902—1985) — советский писатель и литературовед.
 Чёрный, Константин Константинович (1871—1934) — генерал, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 
 Чёрный, Николай Дмитриевич (род. 1938) — альпинист.
 Чёрный, Осип Евсеевич (1899—1981) — писатель.
 
 
 Чёрный, Степан Макарович (1910—1978) — советский военачальник, полковник.
 Чёрный, Яков (1914—1944) — украинский националист, хорунжий УПА.
 Чёрный, Ярослав (1898—1970) — чешский египтолог.
Составные фамилии
 Панкратов-Чёрный, Александр Васильевич (род. 1949) — советский и российский актёр и режиссёр.

Псевдонимы и прозвища 
 Вячеслав Чёрный (более известен как Вячеслав Ворон; род. 1967) — украинский певец, музыкальный продюсер, клипмейкер.
 Даниил Чёрный (1350-е — 1428) — иконописец, монах, современник и сотрудник Андрея Рублёва.
 Завиша Чёрный (; 1379—1428) — польский рыцарь и дипломат.
 Иван Чёрный — несколько человек с таким прозвищем.
 Лев Чёрный (настоящее имя Павел Дмитриевич Турчанинов; 1878—1921) — политический деятель, анархист, анархо-индивидуалист.
 Лешек Чёрный (, 1241—1288) — польский князь.
 Саша Чёрный (Александр Михайлович Гликберг; 1880—1932) — русский поэт и прозаик Серебряного века.
 Симеон Чёрный — иконописец в Москве. Расписывал в 1395 году вместе с Феофаном Греком церковь Рождества Богородицы и придел Св. Лазаря в Московском Кремле.

Разное 
 «» — бельгийский фильм режиссёров Адиля Эль Арби и Билала Фалла, вышедший в 2015 году. Пятикратный номинант премии «Магритт».
 Эдуард Чёрный Принц, Эдуард Вудсток (; 1330—1376) — принц Уэльский, принц Аквитанский, старший сын короля Англии Эдуарда III.
 Радзивилл, Николай Чёрный, Николай Христофор Радзивилл «Чёрный» (, ; 1515—1565) — государственный деятель Великого княжества Литовского, князь, отец Николая Христофора Радзивилла «Сиротки».

См. также 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Нуар